William Feilding kan syfta på bland andra:

* William Feilding, 1:e earl av Denbigh (c.1587–1643), engelsk sjöofficer och hovman
 William Feilding, 3:e earl av Denbigh (1640–1685), engelsk peer
 William Feilding, 7:e earl av Denbigh (1796–1865), brittisk peer
 William Feilding, 10:e earl av Denbigh (1912–1966), brittisk peer
 William Feilding, 11:e earl av Denbigh (1943–1995), brittisk peer

Se även 

 William Fielding